Az Újhold vagy újhold kifejezés több dologra utalhat:

 a holdfázisok egyike
 Újhold irodalmi folyóirat (és a hozzá kapcsolódó Újhold-nemzedék)
 Újhold Évkönyv félévenként megjelenő irodalmi antológia 1986-1991 közt
 Újhold, Koncz Zsuzsa lemezének címe
 Újhold, Stephenie Meyer regénye
 Újhold, Stephenie Meyer regényéből készült film.
 Újhold, Zsédenyi Adrienn dala
 Újhold (1940), Robert Z. Leonard filmje